Monique Covét (Budapeste, 14 de julho de 1976) é o nome artístico de uma atriz pornográfica húngara.

Ligações externas 
 

Atores pornográficos da Hungria
Naturais de Budapeste